Ere puede referirse a:

 R: vigésima primera letra del alfabeto español. Se pronuncia "erre".
 Expediente de regulación de empleo (ERE): Procedimiento de crisis de la legislación española.